Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Delray Beach International Tennis Championships 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl první světový pár dvojčat Boba a Mika Bryanových, jehož členové si opět zahráli o turnajovou trofej.

Vítězem čtyřhry se stali bratři Bryanovi, kteří ve finále zdolali jihoafricko-indické turnajové dvojky Ravena Klaasena a Leandera Paese výsledkem 6–3, 3–6 a [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a upevnili si pozici světových jedniček.

Nasazení párů 
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Raven Klaasen /  Leander Paes (finále)
  Ivan Dodig /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)
  Samuel Groth /  Chris Guccione (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Delray Beach Open
ATP World Tour 2015